A Revelação de Rama (Rama Revealed) é um livro de ficção científica escrito por Arthur C. Clarke & Gentry Lee, publicado em 1993 e completa a saga de ficção científica que se iniciou com o livro Encontro com Rama.

Sinopse
Depois que uma segunda espaçonave chegou ao sistema solar para se tornar a moradia de um grupo de terráqueos, a vida humana reproduziu-se em seu interior com toda a sua pluralidade. Diferenças políticas acabam por levar a heroína Nicole des Jardins a ser condenada à morte por traição pela própria colônia de humanos que ajudou a fundar.

Livros de Arthur C. Clarke
Romances de ficção científica do Reino Unido
Livros de 1993
Ficção ambientada em Tau Ceti